Се Шувэй и Пэн Шуай — победительницы турнира. В финале китаянки обыграли прошлогодних чемпионок: Сару Эррани и Роберту Винчи.

Общая информация 
Се Шувэй выигрывает 8-й подряд финал на парных соревнованиях ассоциации.

Альянс Пэн Шуай / Се Шувэй выигрывает все свои пять финалов на парных соревнованиях ассоциации.

Пэн Шуай в третий раз подряд выигрывает римский турнир в нечётный год.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэтов начинают турнир со второго раунда.

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Финал)
  Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Полуфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Отказ)  Лизель Хубер /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Второй раунд)

<li> Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
<li> Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза (Четвертьфинал)
<li> Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Второй раунд)
<li> Чжан Шуай /  Чжэн Цзе (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2013